Василий Семёнович Журавель (27 мая 1927, Янов Тепликского района Винницкой области — 2 ноября 1982, Ленинград) — офицер-подводник, контр-адмирал (1973), заместитель начальника штаба Северного флота, дед российской эстрадной певицы Елены Ваенги.

Командовал знаменитой 69-й бригадой подводных лодок, которая в 1962 году принимала участие в Карибском кризисе. Являлся одним из руководителей спасательной операции на ВМБ «Полярный» после взрыва на подводной лодке Б-37.

Контр-адмирал В. C. Журавель был назначен первым штатным начальником Командного пункта Северного флота, впервые руководство разнородными силами флота стало осуществляться со штатного КП.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1927 году в селе Янов (переименовано в Иванов в 1946 году) Тепликского района (ныне Калиновский район) Винницкой области. По национальности украинец. В 30-е годы семью Журавелей признали кулаками, раскулачили, а дом был передан под ясли. Отец Василия Семён Журавель переехал в посёлок Орджоникидзе Днепропетровской области, а потом забрал туда семью. Оттуда, в 1944 году, Василий Журавель был призван на службу в военно-морском флоте.

Образование 
 июль 1948 — Каспийское Высшее Военно-морское училище им. С. М. Кирова,
 сентябрь 1952 — Высшие специальные офицерские классы ВМФ,
 сентябрь 1954 — Специальные курсы командного состава подводного плавания при Краснознамённом учебном отряде подводного плавания имени С. М. Кирова,
 июль 1970 — Академические курсы офицерского состава (АКОС) при Военно-Морской Академии.

Воинская служба 
 июль 1948 — командир группы БЧ ЭМ «Внимательный» 5-го ВМФ,
 май 1949 — командир башни 130-мм орудий ЭМ «Важный» 7-го ВМФ, с декабря 1949 года — 5-го ВМФ,
 март 1950 — командир зенитной батареи БЧ-2 ЭМ «Ведущий» ОСРК 5-го ВМФ,
 сентябрь 1952 — командир 3-го дивизиона БЧ-2 КР «Адмирал Лазарев» Ленинградской ВМБ.
 апрель 1955 — ст. помощник командира «С-82» 8-го ВМФ,
 август 1955 — ст. помощник командира «С-177» 156-й ОБПЛ 8-го ВМФ,
 декабрь 1956 — старший помощник командира «Б-81» 339-й БСРПЛ Северного флота,
 декабрь 1958 — командир «Б-81» 161-й бригады 33-й дивизии подводных лодок Северного флота,
 июнь 1961 — начальник штаба 211-й бригады 4-й эскадры ПЛ,
 июль 1970 — командир 69-й бригады 4-й эскадры ПЛ Северного флота,
 декабрь 1970 — заместитель начальника штаба Северного флота по боевому управлению,
 ноябрь 1973 - присвоено звание контр-адмирала,
 октябрь 1976 — заместитель начальника штаба Северного флота по БУ — начальник 149-го Командного пункта Северного флота,
 ноябрь 1979 — начальник кафедры тактики ВМФ и военной истории Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола (ВВМУПП),
 июль 1982 — уволился в запас.

Умер 2 ноября 1982 г. Похоронен в г. Ленинграде на Северном кладбище.

На Северном флоте были и служили Родине яркие подводники, закладывавшие основы могущества Военно-Морского Флота. Многие из них внесли свой вклад в трудную подводную службу и совершили не менее тяжелые, но славные для истории походы в удаленные от баз районы Мирового океана. К ним относятся такие замечательные и опытные командиры-подводники, как В. Журавель…

Награды 
Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени (1976) и медалями.

Семья 
 Жена — Надежда Георгиевна Журавель.
 Дочь — Ирина Васильевна Журавель, работница судоремонтного завода «Нерпа».
 Внучки
 Хрулёва (Ваенга) Елена Владимировна, российская эстрадная певица, автор и композитор.
 Татьяна Владимировна — на дипломатической работе.

Примечания

Литература 
 Йолтуховский Виктор Михайлович. Знаменитые люди Северного флота. Командный, политический, инженерный состав, специалисты ВМФ, Герои, деятели русского флота, исследователи Арктики, ученые, педагоги, литераторы, работники культуры. СПб, 2012, Издательство: Алина, Серия: Личности Военно-Морского Флота. ISBN 978-5-90303-815-2
 
 Северный флот: Кольская энциклопедия // Мурманский государственный педагогический университет — Дата доступа: 3.08.2013 Архив.
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга: биографический словарь : в 15 т. — СПб.: Аврора-Дизайн, 2005.

Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Подводники СССР
Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Персоналии:Холодная война
Родившиеся в Винницкой области
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)